Lee Eul-Yong (Taebaek, 8 de setembro de 1975) é um futebolista profissional sul-coreano, goleiro, milita no Gangwon FC.

Carreira 
Lee Eul-Yong integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa do Mundo de 2002 e 2006.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006